Бой в Ножай-Юртовском районе — серия вооруженных столкновений между силами МВД и боевиками Джамаата Нохичйчоь в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики на границе с Дагестаном, произошедшее во второй декаде февраля 2012 года. Предводителем исламистов был назван Махарби Тимиралиев, под началом которого было 7 человек.

Первое столкновение возле селения Симсир (Ножай-Юртовский район) произошло 13 февраля, в результате которого погибли трое полицейских.

15 февраля бой возобновился на территории Ножай-Юртовского района Чечни.

17 февраля для подавления сепаратистов правительственные силы задействовали боевые вертолеты и артиллерию. Однако федералы понесли значительные потери — погиб 21 полицейский и 36 получили ранения.

Примечания

Ссылки 
 Чечня и Дагестан опять воюют

2012 год в Чечне
Февраль 2012 года
Конфликты 2012 года